Kозарчани могу бити:
 људи са Козаре
 становници Козарца